Aloisov nebo Alojzov je jméno více míst: 

 Aloisov (Rumburk) (Aloisburg), bývalá vesnice patřící pod město Rumburk
 Aloisov (Kyje), osada existující v letech 1812–1920 u Kyjského rybníka v Praze-Kyjích
 Alojzov obec 8 kilometrů od Prostějova 
Aloisov – rybníček (asi 0,9 ha) v Centrálním parku Černý Most